Simmonsville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Simmonsville (Mississippi), im Pike County in Mississippi
 Simmonsville (Rhode Island), im Providence County in Rhode Island
 Simmonsville (Berkeley County, South Carolina)
 Simmonsville (Georgetown County, South Carolina)
 Simmonsville (Texas), im Newton County in Texas
 Simmonsville (Virginia), im Craig County in Virginia